David Clark ou David Clark désigne notamment :
 David Clark (baron Clark de Windermere ; 1939-),  homme politique travailliste britannique, ancien ministre et auteur ;
  (1939/1942-), musicien britannique ;
 David Clark (1959-), rameur américain ;
 Dave Clark (1962-), joueur américain de baseball ;
 David D. Clark (1944-), chercheur américain au MIT ;
 David H. Clark (19??-), astronome britannique